On parle d'urne ou de structure cinéraire pour signaler qu'elles sont destinées à contenir les cendres de défunts après crémation.
On appelle également cinéraire certains séneçons pour la couleur cendrée de leur feuillage. On parle aussi de "cinéraire fleuri" pour Pericallis × hybrida

Toponymie 
 Sentier des Cinéraires